Radow ist der Familienname folgender Personen:
 Birgit Radow (* 1955), deutsche Managerin und kommunistische Funktionärin
 Georg Radow (1635–1699), deutscher Rechtswissenschaftler und Syndicus der Hansestadt Lübeck
 Richard Radow (1865–1920), deutscher Opernsänger
 Roy Radow, Vorsitzender der North American Man/Boy Love Association, siehe North American Man/Boy Love Association